«Бумбара́ш» — советский двухсерийный музыкальный телефильм 1971 года по мотивам ранних произведений и одноимённой повести Аркадия Гайдара.

Сюжет 
Смутные времена Гражданской войны. Рядовой Семён Бумбараш возвращается в свою деревню из австрийского плена Первой мировой войны, в который он попал, будучи посланным в разведку на воздушном шаре (аэростате). В родных местах, однако, все, включая любимую девушку Варю, давно считали его погибшим. Варя была вынуждена выйти замуж за Гаврилу, который возглавляет деревенский отряд самообороны, близкий к бандитам. Власть в окрестностях периодически меняется: на смену красным приходят белые, а на смену белым — зелёные.

Друг Бумбараша Яшка предлагает ему уйти к красным, однако Бумбараш отказывается, говоря, что он уже навоевался. Пока Бумбараш прячется на сеновале у брата, Яшка взрывает бомбу возле дома Гаврилы. Из-за возникшей паники Варя заставляет Бумбараша уйти, чтобы его не поймали, и даёт ему шинель, у кого-то отобранную отрядом Гаврилы. Бумбараш странствует по лесам и дорогам, встречая красноармейца, который меняется с ним шинелями и находит в шинели Бумбараша кисет убитого комиссара. Бумбараша по подозрению в убийстве ведут в штаб к красным, но он убегает. В лесу он натыкается на банду во главе с атаманшей Софьей, которую сопровождает Гаврила. Убегая от банды, Бумбараш забредает на мельницу и прячется в кустах, однако хозяин мельницы оказывается связным банды: у него в погребе был заперт сбежавший из деревни Яшка, которого казнят бандиты. Бумбараш клянётся отомстить за смерть друга.

В лесу Бумбараш встречает Лёвку Демченко, такого же, как он, неприкаянного путника. Вместе они решают заманить банду на мельницу и вызвать туда же красных. Банда разгромлена, однако это оказывается не банда Софьи. Бумбараш и Лёвка вступают в Красную Армию и, после краткого захода в деревню и свидания с Варей, отправляются на фронт. Там белогвардейцы окружают и уничтожают отряд, выживает только Бумбараш, которого специально отсылают с пакетом с линии фронта. В лесу Бумбараш сталкивается с караульным и, узнав, что тот должен сообщить в штаб белых какое-то важное известие, застреливает его. Едва избежав далее встречи с белыми, Бумбараш встречает красный отряд с рыжим красноармейцем, и его снова берут под стражу. Отряд приходит в деревню Бумбараша.

Между тем, Софья приказывает одному из членов банды отравить колодец в деревне. Красноармейцы замечают это и делают вид, что отряд охватила болезнь. Софья на рассвете ведёт свой отряд на красных, но те дают жёсткий отпор и разбивают её отряд. Сама Софья убита. Гаврила убегает, захватив Варю. Бумбараш вырывается из-под ареста и догоняет Гаврилу в песчаном карьере, но тот убивает Варю. Красноармейцы на лошадях окружают карьер. Бумбараш поднимает револьвер, слышится выстрел, из карьера уходит один Бумбараш.

В ролях 
 Валерий Золотухин —  Семён Бумбараш, демобилизованный с фронта
 Юрий Смирнов — Гаврила, глава «самообороны»
 Наталья Дмитриева — Варвара
 Екатерина Васильева — бывшая «этуаль»-куртизанка, атаманша Софья Николаевна Тульчинская
 Александр Хочинский — Лёвка Демченко
 Александр Белина — Яшка, деревенский активист
 Лев Дуров — мельник, связной бандитов
 Леонид Бакштаев — Чубатов
 Роман Ткачук — Заплатин
 Николай Дупак — Совков

В эпизодах 
 Лев Перфилов — Меланий, брат Бумбараша
 Маргарита Криницына — жена Мелания
 Александр Филиппенко — Стригунов, белый солдат-курьер («Феномен»)
 Лев Окрент — Лион, парикмахер атаманши Тульчинской
 Осип Найдук — ''бандит
 Юрий Шерстнёв
 Леонид Данчишин

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Евгений Митько, по мотивам ранних произведений Аркадия Гайдара
 Режиссёры-постановщики:
 Николай Рашеев
 Аркадий Народицкий
 Операторы-постановщики:
 Виталий Зимовец
 Борис Мясников
 Художник-постановщик: Роман Адамович
 Художник-декоратор: Ю. Бойко
 Композитор: Владимир Дашкевич
 Текст песен: Ю. Михайлов
 Звукооператор: Ариадна Федоренко
 Редактор: Инесса Размашкина

Песни в фильме 
Музыка: Владимир Дашкевич, слова Ю. Михайлов. Песни для фильма написал Юлий Ким, который в титрах фильма упоминается как «Ю. Михайлов».
Песни из фильма были изданы отдельной грампластинкой.

Награды 
  — Приз за режиссуру на телефестивале в Ташкенте.
  — По независимым опросам Livejournal.com и Liveinternet.ru фильм вошёл в «100 лучших российских фильмов»

История создания 
В основу сценария легли ранние произведения Аркадия Гайдара — неоконченная повесть «Талисман», более известная под названием «Бумбараш», очерковая повесть «В дни поражений и побед». Также использованы рассказы о Лёвке Демченко («Лёвка Демченко», «Конец Лёвки Демченко» и «Гибель 4-й роты»), которые публиковались в газетах.

Первоначально на роль Бумбараша пробовался Михаил Кононов (с которым даже начались съёмки), а на роль Гаврилы — Николай Губенко.

Примечательно, что имя Бумбараша (Семён) ни разу не упоминается в фильме. Даже близкие люди обращаются к главному герою «Бумбараш» или «Бумбарашка», как если бы это было его прозвище.

В фильме можно видеть паровоз серии 9П, что является исторической неточностью: выпуск данной модели локомотивов начался только в 1935 году.

Влияние 

 В честь фильма получила своё название молодёжная коммунистическая газета — «Бумбараш-2017» (позже – «Бумбараш»), первый номер которой вышел в СССР в мае 1991 года. С 1993 года стала газетой РКСМ. С 1996 года и по настоящее время газета «Бумбараш» — центральный орган Революционного коммунистического союза молодёжи — РКСМ(б).
 После выхода фильма на экраны за Валерием Золотухиным в Театре на Таганке закрепилось прозвище «Бумбарашка».

Примечания

Литература 
 
 
 Бумбараш // Фильмы Киевской ордена Ленина киностудии им. А. П. Довженко. 1928—1978 / О. Ф. Олейник, Н. А. Филькевич. — : Госкино УССР, 1979. — 114 c. — С. 74.

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1971 года
Телефильмы киностудии имени А. Довженко
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телекомедии СССР
Музыкальные телефильмы СССР
Телефильмы на русском языке
Фильмы Николая Рашеева
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Экранизации произведений Аркадия Гайдара